Terence Chang Chia-Chen é um produtor cinematográfico de Hong Kong, naturalizado estadunidense.

Carreira 
Chang é um dos amigos de longa data de John Woo e também um de seus favoritos produtores. Chang produziu em 1997 o filme estadunidense Face/Off e em 2000 o filme Mission Impossible 2.

Documentário 
Chang está entre a lista das personalidades masculinas entrevistadas no filme The Slanted Screen (2006), do diretor Jeff Adachi. O documentário fala sobre os homens que representam a Ásia em Hollywood.

Kowloon City 
Em Agosto de 2007 foi anunciado que Terence produziria um filme sobre a juventude de Bruce Lee. A produção se chama Kowloon City e é situada nos anos cinquenta.

A vasta filmografia de Chang incluiu filmes como Made in Hong Kong, Hollywood Hong Kong e Durian Durian.

Ligações externas 
 

Cineastas dos Estados Unidos